Суперкубок Туреччини з футболу 1971 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 червня 1971 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» і володарем кубка Туреччини «Ескішехірспор».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1971
Туреччина
1971 у турецькому спорті